L'ophite est une roche magmatique compacte présente dans les Pyrénées.
 Les ophites ou ophiens sont les membres d'une secte chrétienne du début de notre ère.